НФЛ в сезоне 1947 — стал 28-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 

Чикаго Кардиналс — Филадельфия Иглз 28:21

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Игра за право выступать в «Чемпионской игре» НФЛ:
 Филадельфия Иглз 21, Питтсбург Стилерз 0

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1947.pdf Сезон 1947 года в деталях]

НФЛ в сезоне 1947